FSB má více významů:

 Filmové studio Barrandov
 Front Side Bus
 Federální služba bezpečnosti – nástupce KGB